Фриц Бирмейер (; , Аугсбург, Германия — , Модлин, Польша) — штурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.

Карьера 
Член НСДАП (№ 4137044), 1 ноября 1933 года вступает в СС (№ 142869). Зачислен в 4-й штурм 41-го штандарта СС.24 мая 1934 года переведён в штандарт «Верхняя Бавария». В 1938 году окончил юнкерское училище в Брауншвейге. С 1 апреля 1938 года назначен командиром взвода своего штандарта. С 21 августа 1940 ордонанс-офицер, с 1 января 1941 — адъютант 2-го батальона своего полка СС.

27 июля 1941 в районе Лужского оборонительного рубежа был тяжело ранен. 13 октября 1941 зачислен в запасной батальон «Мертвая голова» в Варшаве, а 7 февраля 1942 переведён в танковый батальон дивизии «Рейх», с 15 февраля — командир роты.

15 апреля 1942 года вернулся в 1-й запасной батальон «Мертвая голова» в учебном лагере Дебица. С 5 июня 1-й ордонанс-офицер боевой группы «Еккельн». 19 октября 1942 вновь переведён в дивизию «Тотенкопф». С 8 июля 1943 года командовал 2-м батальоном 3-го танкового полка.

14 ноября 1943 под деревней Мышеловка Фриц Бирмейер во главе 11 танков вступил в бой с 38 советскими танками при поддержке 800 человек пехоты и отбил атаку, нанеся противнику большие потери. За что 10 декабря был награждён Рыцарским крестом Железного креста.

19 августа 1944 под поселение Ситки в Польше его батальон уничтожил 13 танков и 5 орудий противника, а 13 сентября — 16 танков и 4 орудия. 11 октября 1944 года погиб в бою. 26 декабря посмертно был награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста.

Звание 
 Унтерштурмфюрер — 12 апреля 1938
 Оберштурмфюрер — ?
 Гауптштурмфюрер — ?
 Штурмбаннфюрер — 20 апреля 1944

Награды 
 Железный крест 2-го класса (22 июня 1940)
 Железный крест 1-го класса (7 октября 1941)
 Нагрудный знак За ранение в серебре (8 сентября 1944)
 Нагрудный знак За танковую атаку (1 октября 1944)
 Рыцарский крест (10 декабря 1943)
 Дубовые листья (26 декабря 1944)
 Кольцо «Мёртвая голова»

Ссылки 
 Чёрная гвардия Гитлера 
 Награды Фрица Бирмейера

Литература 
 

Офицеры СС
Награждённые медалью «За танковую атаку»